Big Brother: Celebrity Hijack est une série dérivée de Big Brother (UK), pour remplacée le Celebrity Big Brother en 2008 (à cause de la polémique entre certains candidats de l'édition 2007, Shilpa Shetty, Jade Goody ou encore Danielle Lloyd).

Les célébrités deviennent en fait Big Brother lui-même. Les célébrités créent des tâches, des nominations, etc. avec l'aide de Big Brother. Le prix pour le gagnant de la série était de .

Pour le reste les règles sont les mêmes, des candidats sont enfermés dans la maison, jusqu'à leur élimination.

Les Célébrités Hijacker 
 Matt Lucas : acteur
 Ian Wright : ancien footballeur, présentateur TV
 Alan Cumming : acteur
 Kelly Osbourne : chanteuse, fille de Sharon et d'Ozzy
 Russell Brand : présentateur TV, acteur
 John McCririck : présentateur, candidat à Celebrity Big Brother en 2005
 Janet Street Porter : éditrice
 Peaches Geldof : DJ
 Fifi Brown : DJ
 Andy McNab : ancien SAS
 Chris Moyles & Aled Haydn Jones : présentateur sur la 'BBC et DJ
 Brian Sewel : historien
 Joan Rivers : comédienne, gagnante de The Celebrity Apprentice
 Keith Lemon : acteur
 Craig David : chanteur
 Denise Van Outen : présentateur TV
 Scott Mills : DJ et animateur BBC Claire Cooper, Jennifer Metcalfe & Gemma Merna : acteur du soap Hollyoaks Matthew Horne : comédien
 James Corden : comédien
 Mackenzie Crook : acteur
 Nicole Appleton& Melanie Blatt : membre du groupe All Saint
 Roseanne Barr : actrice de sitcom
 Jimmy Carr : comédien et animateur TV
 Malcolm McLaren : ancien manager des Sex Pistols, candidat à I'm a Celebrity... Get Me Out of Here !
 Kate Lawler : gagnante de Big Brother 3
 Jonathan Jacob : gagnant d'un Big Brother sur Myspace
 Dermot O'Leary : animateur des variantes de BB''
 Amelle Berrabah, Keisha Buchanan & Heidi Range : les Sugababes

 Les Candidats 
 Amy Anthony Calista Emilia Jade Jay Jeremy John Latoya Liam Nathan Victor'''

Tableau de l'Aventure

Références 

Jeu télévisé britannique
Émission de télévision créée en 2008